|-
| 26901 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26902 - || 1995 YR || 17 decembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 26903 ||  || 20 decembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 26904 - ||  || 25 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 26905 - ||  || 16 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26906 Rubidia ||  || 22 ianuarie 1996 || Socorro || 
|-
| 26907 - || 1996 EV || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26908 Lebesgue || 1996 GK || 11 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 26909 Lefschetz ||  || 24 aprilie 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 26910 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26911 - ||  || 13 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26912 - ||  || 13 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26913 ||  || 11 mai 1996 ||  || 
|-
| 26914 - ||  || 20 mai 1996 ||  || , 
|-
| 26915 - ||  || 14 iunie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26916 - ||  || 13 septembrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 26917 Pianoro ||  || 15 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 26918 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26919 - ||  || 3 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 26920 - ||  || 11 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 26921 Jensallit ||  || 15 octombrie 1996 || Southend Bradfield || 
|-
| 26922 Samara ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26923 - || 1996 YZ || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26924 Johnharvey ||  || 30 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 26925 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26926 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26927 - ||  || 3 februarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 26928 - ||  || 6 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26929 - ||  || 7 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26930 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26931 - ||  || 13 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26932 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26933 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26934 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26935 Vireday ||  || 15 martie 1997 ||  || 
|-
| 26936 - ||  || 12 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26937 Makimiyamoto ||  || 31 martie 1997 ||  || 
|-
| 26938 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26939 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26940 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26941 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26942 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26943 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26944 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26945 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26946 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26947 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26948 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26949 ||  || 3 mai 1997 ||  || 
|-
| 26950 Legendre ||  || 11 mai 1997 ||  || 
|-
| 26951 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26952 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26953 - ||  || 29 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26954 Skadiang || 1997 MG || 25 iunie 1997 ||  || 
|-
| 26955 Lie ||  || 30 iunie 1997 ||  || 
|-
| 26956 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26957 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26958 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26959 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26960 Liouville ||  || 8 iulie 1997 ||  || 
|-
| 26961 - ||  || 29 iulie 1997 ||  || 
|-
| 26962 - ||  || 13 august 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 26963 Palorapavý ||  || 13 august 1997 ||  || 
|-
| 26964 - || 1997 RO || 1 septembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 26965 - ||  || 3 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 26966 ||  || 4 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 26967 - ||  || 4 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 26968 - ||  || 10 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 26969 Biver || 1997 SE || 20 septembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 26970 Eliáš ||  || 23 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 26971 Sezimovo Ústí ||  || 25 septembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 26972 - ||  || 21 septembrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 26973 Lála ||  || 29 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 26974 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 26975 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26976 ||  || 11 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26977 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26978 ||  || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26979 - ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26980 - ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26981 - ||  || 25 octombrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 26982 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 26983 - || 1997 VA || 1 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 26984 Fernand-Roland || 1997 VV || 1 noiembrie 1997 || Village-Neuf || , 
|-
| 26985 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26986 Čáslavská ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 26987 ||  || 21 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 26988 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26989 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 26990 Culbertson ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 26991 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26992 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26993 Littlewood ||  || 3 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 26994 ||  || 2 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 26995 ||  || 5 decembrie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 26996 ||  || 16 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 26997 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26998 - ||  || 25 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 26999 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 27000 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-